Константин Григорович:
 Григорович, Константин Васильевич (1823—1855) — русский художник XIX класса.
 Григорович, Константин Всеволодович (род. 1951) — российский учёный в области металловедения, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией.
 Григорович, Константин Петрович (1886—1939) — советский учёный-металлург.